Schairer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Schairer (1887–1956), deutscher Journalist und Publizist
  Dietrich Eberhard Schairer (1907–1996), deutscher Pathologe
 Gerhard Schairer (1938–2012), deutscher Paläontologe
 George Schairer (1913–2004), US-amerikanischer Aerodynamik-Experte
 Hartmut Schairer (* 1946), deutscher Komponist und Produzent (siehe Adam & Eve)
 Horst Schairer (* 1944), deutscher Fußballspieler
 John Frank Schairer (1904–1970), US-amerikanischer Geochemiker, Mineraloge und Petrologe
 Markus Schairer (* 1987), österreichischer Snowboarder
 Martin Schairer (* 1952), deutscher Verwaltungsjurist, Polizeipräsident und Bürgermeister von Stuttgart
 Maximilian Schairer (* 1997), deutscher Pianist
 Reinhold Schairer (1887–1971), deutscher Verbandsfunktionär und Bildungsexperte